Guaro kan syfta på:

 Guaro (spritdryck) – en spritdryck gjord från sockerrör

Geografi

Spanien 

 Guaro (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Málaga, 
 Guaro (kommun), Andalusien, Provincia de Málaga, 

Robotskapade Spanienförgreningar